Ел Колорадито има више значења:

 Ел Колорадито, Кампо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Колорадито (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Колорадито, Ел Колорадо (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику